Цемуль:

 Цемуль — город в Мексике, штате Юкатан. 
 Цемуль — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.